Ribeaucourt puede referirse a:
 Ribeaucourt, comuna francesa de Mosa.
 Ribeaucourt, comuna francesa de Somme.